Бистрица е славянско собствено име, произлизащо от прилагателното бистър, което на старобългарски (быстръ) има значение бърз, буен.

То е сред най-разпространените славянски имена за река със значение „бърза“ и/или „бистра“. Името се носи от много реки и селища в Източна и Централна Европа.

Албания 
 Бистрица, село в област Вльора

 Реки
 Бистрица, Епирска
 Бистрица, Шарска
 Бистрица, Шкумбинска

Босна и Херцеговина 
 Бистрица, Ливно, река

 Селища
 Бистрица, село в община Баня Лука
 Бистрица, село в община Градишка (Босанска Градишка)
 Бистрица, село в община Фойница
 Бистрица, село в община Яйце
 Бистрица, село в община Приедор
 Бистрица, село в община Ускопле
 Бистрица, село в община Зеница
 Бистрица, село в община Жепче

България 
 Царска Бистрица, бивш царски дворец в курорта Боровец, Софийска област

 Реки
 Бистрица, Благоевградска
 Бистрица, Витошка
 Бистрица, Дупнишка
 Бистрица, Мусаленска
 Бистрица, Пиринска
 Бистрица, Санданска
 Бистрица, Соволянска
 Бистрица, Чепинска или Банска
 Бистрица, Чечка
 Малка Бистрица, ляв приток на Мусаленска Бистрица

 Селища
 Бистрица, село в област Благоевград, община Благоевград
 Бистрица, село в област Кюстендил, община Дупница
 Бистрица, село в област София, район Панчарево
 Бистрица, бивша махала (населено място) в област Смолян, присъединена (1986) към с. Кукувица, община Смолян
 Бистрица, бивше село в област Кюстендил, присъединено (1959) към Долно село, община Кюстендил
 Бистрица, бивше село в Софийска област, присъединено)1965) към с. Разлив, община Правец
 Бистрица, алтернативно име на село Бистрилица в община Берковица, област Монтана

Гърция 
 Реки
 Бистрица, Кожушка
 Бистрица, Македонска (на гръцки: Алиакмонас)
 Бистрица, Паяшка
 Вистриза (Βίστριζα) или Инахос (Централна Гърция)

Косово 
 Бистрица, село в община Лепосавич

 Реки
 Бистрица, Дечанска
 Бистрица, Ибърска
 Бистрица, Печка
 Бистрица, Призренска

Р. Северна Македония 
 Реки
 Бистрица, Пелистерска
 Бистрица, Пчинска
 Бистрица, Теарска

 Селища
 Бистрица, село в община Битоля
 Бистрица, село в община Чашка

Полша 
 Реки
 Бистрица, Вепска
 Бистрица, Душницка
 Бистрица, Ломницка
 Бистрица, Одерска

Румъния 
 Бистрица, град

 Реки
 Бистрица, Молдавска
 Бистрица, Трансилванска

 Манастири
 Бистрица във Влахия
 Бистрица в Молдова

Русия 
 Бистрица, приток на Вятка

Словакия 
 Реки
 Бистрица

 Селища
 Банска Бистрица, град
 Поважка Бистрица, град

Словения 
 Бистрица, Камнишка, река

 Селища
 Бистрица, село
 Словенска Бистрица, град
 Илирска Бистрица, град

Сърбия 
 Бистрица, Власинска, река

 Селища
 Бистрица, град
 Бистрица, село в община Лазаревац
 Бистрица, село в община Нова Варош
 Бистрица, квартал на Нови Сад

Украйна 
 Бистрица, Днестровска, река

Хърватия 
 Бистрица, село в община Слатина

Черна гора 
 Бистрица, град
 Бистрица, село в община Мойковац

Бележки